Колонија Нуево Оризонте има више значења:

 Колонија Нуево Оризонте (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Нуево Оризонте (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику